Die vertauschte Braut – cortometraggio del 1915 interpretato da Werner Krauss
 Die vertauschte Braut – film del 1925 diretto da Carl Wilhelm
 Amore in gabbia (Die vertauschte Braut) – film del 1934 diretto da Carl Lamac